Геннадий Петро́в:
 Петров, Геннадий Васильевич (род. 1947) —  лидер Тамбовской ОПГ.
 
 Петров, Геннадий Фёдорович (1933—2017) — русский писатель и журналист.